Belton Standpipe bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Belton Standpipe (Belton, South Carolina), NRHP-ID: 87001948
 Belton Standpipe (Belton, Texas), NRHP-ID: 90001900